Obhájce titulu šestý nasazený Američan Andre Agassi vyhrál soutěž mužské dvouhry, když v boji o titul porazil francouzskou turnajovou patnáctku Arnauda Clémenta ve třech sadách.

Nasazení hráčů 
  Gustavo Kuerten (2. kolo)</li>
  Marat Safin (4. kolo)</li>
  Pete Sampras (4. kolo)</li>
  Jevgenij Kafelnikov (čtvrtfinále)</li>
  Magnus Norman (4. kolo)</li>
  Andre Agassi (vítěz)</li>
  Lleyton Hewitt (3. kolo)</li>
  Tim Henman (4. kolo)</li>
  Juan Carlos Ferrero (2. kolo)</li>
  Wayne Ferreira (3. kolo)</li>
  Franco Squillari (2. kolo)</li>
  Patrick Rafter (semifinále)</li>
  Cédric Pioline (3. kolo)</li>
  Dominik Hrbatý (čtvrtfinále)</li>
  Arnaud Clément (finále)</li>
  Sébastien Grosjean (semifinále)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Australian Open 2001 na ATPtennis.com

Australian Open 2001